Сухановка:

 Сухановка — тюрьма сталинского времени, существовавшая на территории монастыря Свято-Екатерининская пустынь

Россия

Населённые пункты 
 Кемеровская область
 Сухановка — бывшая деревня, недалеко от станции Артышта

 Пензенская область
 Сухановка — село в Кузнецком районе

 Приморский край
 Сухановка — село в Дальнереченском районе
 Сухановка — станция ДВЖД в Дальнереченском районе
 Сухановка — посёлок при станции в Хасанском районе

 Псковская область
 Сухановка — село в Невельском районе

 Свердловская область
 Сухановка — село в Артинском городском округе

 Тульская область
 Сухановка — село в Узловском районе

 Хабаровский край
 Сухановка — село в Ульчском районе

Реки 
 Сухановка — река в России, протекает в Саратовской области, Пензенской области, Воронежской области

Украина 
 Сухановка — село, Пятихатский район, Днепропетровская область
 Сухановка — село, Старобельский район, Луганская область